Rimsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rimsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Rimsjön (Turinge socken, Södermanland), sjö i Nykvarns kommun,  (5,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn